Андреа Алберт Пјер Казираги (; Монте Карло, 8. јун 1984) је најстарији син принцезе Каролине од Монака и италијанског бизнисмена и спортисте Стефана Казирагија. Тренутно је други у линији наследства моначанског престола, иза своје мајке Каролине.

Детињство и образовање 
Казираги је рођен као Андреа Алберт Пјер Казираги 8. јуна 1984. у Болници принцезе Грејс у Монте Карлу, Монако. Његова мајка Каролина од Монака (рођена 1957) је најстарија кћи кнеза Ренија III од Монака и америчке глумице Грејс Кели, а отац Стефано Казираги (1960—1990) је био италијански бизнисмен и спортиста. Име је добио по покојном пријатељу његовог оца, а крстили су га стриц Марко Казираги и тетка принцеза Стефани од Монака. Његова млађа сестра Шарлота Мари Помелин рођена је 3. августа 1986, а млађи брат Пјер Стефано Реније 5. септембра 1987.

Казирагијев отац Стефано погинуо је 8. октобра 1990. у трци моторних чамаца у близини Монака, бранећи светску титулу у тој категорији. Сахрањен је неколико дана касније у Капели мира у Монаку. Каролина није знала како да деци саопшти да је њихов отац умро, те је ту одговорност на себе преузео кнез Реније. Он је тада шестогодишњем Казирагију објаснио шта се десило; четворогодишња Шарлот и трогодишњи Пјер били су премали да би разумели. Након тога, Казираги је дуго патио од несанице и ноћних мора. Како би заштитила своју децу од медијске пажње, Каролина се са њима преселила у Сен Реми у Прованси, а касније и у Париз.

Од 1990. до 1995, Каролина је била у вези са француским глумцем Венсаном Линдоном, који је у животима њене деце преузео оца. Године 1999. Казираги је добио очуха, када се његова мајка се удала за принца Ернста Аугуста од Хановера, свог дугогодишњег пријатеља. Исте године, 20. јула, рођена је његова полусестра Александра Улрике Марјам Виргинија. Овим браком Казираги је добио и два усвојена брата по очуху, Ернста Аугуста (рођеног 19. јула 1983) и Кристијана (рођеног 1. јуна 1985).

Казираги је похађао државну основну школу, у којој је био уписан као „Андреа Кази“. Приватну гимназију завршио је 2002. у Паризу. Године 2006. је дипломирао у области визуелне графике. Од 2007. до 2009. је у Њујорку студирао међународне односе, стекавши диплому мастера. Такође је радио као волонтер у амбасади Катара у Паризу као помоћник амбасадора и преводилац.

Хуманитарни рад 
Од 2004, Казираги се бави хуманитарним радом као члан организације -{AMADE}-, који је основала његова баба Грејс Кели, а чија је тренутна председница његова мајка Каролина. У периоду 2008–09. провео је осам месеци у Сенегалу, Тогоу и Нигеру радећи као учитељ у школама. Претходно је, у августу 2006, био је део хуманитарног програма организације -{AMADE}- на Филипинима. Један је од патрона фондације -{Motrice}-, која се бави истраживањем церебралне парализе.

Лични живот 
Казираги говори француски, енглески, италијански и немачки језик, а као дете је свирао виолину. 2007. године преселио се у Њујорк, а од 2009. живи на релацији Њујорк – Монте Карло. Велики је љубитељ скијања, јахања, фудбала, пливања и атлетике. Хоби му је сакупљање швајцарских ручних сатова. Као младић је носио надимке „бунтовни анђео“, „бунтовни принц“ и „-{enfant terrible}-“ (француски: неваљало дете), будући да је често фотографисан са цигаретама и пићем у рукама. Једно време је јавност сумњала да Казираги конзумира дроге, што је његова мајка оштро негирала.

Казираги се 31. августа 2013. венчао са Татјаном Санто Доминго, кћерком колумбијског мултимилионера Хулија Марија Санта Доминга (1958 — 2009). Пар је везу отпочео 2004. године, а верио се у јулу 2012. након више од седам година везе. Прво дете Казирагија и Санто Доминго, син Саша Казираги рођен је 21. марта 2013. у Лондону. Саша је постао трећи у линији наследства моначанског престола након што су се његови родитељи венчали у августу 2013.

Када је имао само петнаест година, 1999, магазин -{People}- учврстио је Казирагија на своју листу педесет најлепших људи на свету. Од тада, Казираги често бива именован једним од најлепших чланова краљевских породица у анкетама бројних часописа широм света.

Ордење и почасти

Почасна војна именовања 
  Монако: Десетар Кнежеве гарде (од 20. јануара 2012)

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација кнежевске породице Монака
 Каролина од Монака на сајту кнежевске породице Монака

Рођени 1984.
Династија Грималди